Schuddebeurs (Schouwen-Duiveland)
 Schuddebeurs (Voorne-Putten)
 Schuddebeurs (Hulst)
 Schuddebeurs (restaurant) - een restaurant in Zierikzee